Ла Сан Хуана има више значења:

 Ла Сан Хуана (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сан Хуана, Рамон Родригез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику